Necoclí kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Necoclí (ort), Antioquia, 
 Necoclí (kommun), Antioquia,